Pieni-Pippuri kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni-Pippuri (ö i Varkaus), Norra Savolax, 
 Pieni-Pippuri (ö i Nordöstra Savolax), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar